Валлийский язык принадлежит к кельтской группе индоевропейской языковой семьи; записывается латинским алфавитом. Инструкция предназначена для передачи валлийских имён и названий на русский язык и основана на Инструкции ГУГК.

При передаче с валлийского на русский язык опускается долгота гласных и указание на ударение. Названия, состоящие из нескольких слов, в русском тексте разделяются дефисами: Braich y Pwll — Брайх-и-Пулл. Все основные части пишутся с заглавных букв; союзы, предлоги и артикли — со строчных. Дефисы и апострофы, присутствующие в оригинальном написании, сохраняются.

Ударение обычно падает на предпоследний слог, однако в случае, если ударение указано, оно может падать на любой слог: Llandygái — Лландига́й; в составных названиях ударение получают все части названия, кроме артиклей, союзов и предлогов: Bwlch y Sarnau — Бу́лх-и-Са́рнай. В случае, если валлийское название имеет дефис, он указывает на то, что ударение стоит на последнем слоге: Eglwys-fach — Эглуис-Ва́х.

Примечания

Литература 
 

Практическая транскрипция с русским языком
Валлийский язык